A 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon az kerékpáros versenyszámokat Trabzonban rendezték. A férfi egyéni mezőnyversenyre július 28.-án került sor. A verseny 70,8 kilométer hosszú volt, egy 11,8 kilométeres pályán tettek meg hat kört.

Eredmények

Források 

Kerékpározás a 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon